Beckman är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Beckman 1 451
 Beckmann 75
 Bechmann 5
Tillsammans blir detta 1 471 personer. Med stavningen Beckmann förekommer namnet i andra länder, däribland Tyskland.

Personer med efternamnet Beckman eller med varianter av detta namn
 Anders Beckman, flera personer
 Anders Beckman (konstnär) (1907–1967), reklamtecknare och målare
 Anders Beckman (skådespelare) (född 1953)
  Anders Fredrik Beckman (1812–1894), teolog, biskop i Härnösand
 Anna Beckman (1885–1973), fysiker
 Axel Beckman (1884–1968), ledare inom Frälsningsarmén

 Bengt Beckman, flera personer
 Bengt Beckman (författare) (1925–2012), kryptoanalytiker, författare och tecknare
 Bengt Beckman (fysiker) (1881–1934)
 Birger Beckman (1906–1984), författare och journalist
 Björn Beckman (1938–2019), utvecklingslandsforskare, professor, marxist, tidigare folkpartist
 Bror Beckman (1866–1929), tonsättare

 Carl Beckman (1760–1801), ingenjör, kopparstickare och tecknare
 Carl-Fredrik Beckman (1862–1930), lantbrukare och politiker, högerman
 Christoph Bechmann (född 1971), tysk landhockeyspelare 

 Eric Beckman (1700–1749), präst
 Erik Beckman (1935–1995), författare och litteraturkritiker
 Ernst Beckman (1850–1924), redaktör och politiker, frisinnad
 Ernst Otto Beckmann (1853–1923), tysk kemist
 Eva Beckman (född 1964), journalist och kulturchef på TV

 Franz Adam Bechmann (1813–1859), tysk-svensk bryggmästare
 Frida Beckman (född 1982), skådespelare
 Friedrich Beckmann (1803–1866), tysk skådespelare

 Gert Beckman (1898–1961), svensk militär
 Gudrun Beckmann (född 1955), tysk tävlingssimmare
 Gunnel Beckman (1910–2003), författare av ungdomsromaner

 Inger Beckman (född 1942), konstnär

 Jan Beckman (1918–2005), militär
 Johan Joakim Beckman (1697–1787), bildhuggare
 Johan Vilhelm Beckman (1792–1873), präst, hymnolog och författare
 Johann Beckmann (1739–1811), tysk filosof, ekonom och naturforskare
 Jörn Beckmann (född 1934), militär

 Kaj Beckman (1913–2002), konstnär och författare
 Karl Beckman (1860–1926), lektor, historisk författare och politiker
 Kristoffer Beckman (1779–1837), handelsman och politiker
 Kurt Beckman (1932–1962), konstnär

 Lars Beckman (född 1967), politiker, moderat
 Lars Beckman (genetiker) (1928–2005), universitetsrektor
 Lars K. Beckman (1936–2022), jurist
 Lars Å. Beckman (1931–2013), jurist
 Leif Beckman (1901–1969), journalist och författare
 Ludvig Beckman (född 1970), professor i statsvetenskap

 Margareta Beckman (född 1934), bibliotekarie, författare och översättare
 Margit Beckman (1908–1981), manusförfattare
 Martin Beckman (död 1702), svensk militär i engelsk tjänst
 Max Beckmann (1884–1950), tysk målare
 Meja Beckman (född 1969), sångerska och kompositör
 Mikael Beckman (född 1959), journalist och porrfilmsregissör
 Mikael Beckman-Thoor (född 1959), kompositör, scenograf och ljudtekniker
 Mikkel Beckmann, känd som Mike Beck (född 1959), journalist och regissör av porrfilm

 Natanael Beckman (1868–1946), språkforskare och skolman
 Nils Beckman, flera personer
 Nils Beckman (justitieråd) (1902–1972)
 Nils Beckman (professor) (aktiv p 1600-talet) jurist, professor, nidskrivare

 Olof Beckman (1922–2021), fysiker
 Otto Ludvig Beckman (1856–1909), militär

 Per Beckman (1913–1989), konstnär, illustratör och författare

 Rudolf Beckman (1889–1974), finländsk jurist

 Staffan Beckman (född 1934), författare och journalist
 Susanne Beckman (född 1944), konstnär, grafisk designer och scenograf 

 Thea Beckman (1923–2004), nederländsk författare

 Vanna Beckman (1938–2022), journalist och författare

 Yngve Beckman (1902–1984), försäkringsman

 Åsa Beckman (född 1961), litteraturkritiker

Källor

Se även
 Beckmans designhögskola
 Bäckman, efternamn

Svenska efternamn